Федотково — название населённых пунктов в России:

 Федотково — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Федотково — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Федотково — деревня в Темкинском районе Смоленской области.
 Федотково — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Федотково — деревня в Торопецком районе Тверской области.